Molekulska formula -{C19H28ClN5O}- se može odnositi na:

 CJ-033,466
 Etoperidon